Baptiste Ulens, Belgisch voetballer
 Jean-Henri Ulens, Belgisch politicus
 Miranda Ulens, Belgisch syndicaliste en vakbondsbestuurster
 Willy Ulens, Belgisch voetballer